Dunkeld – località della Scozia
 Dunkeld (Australia) – località dell'Australia
 Dunkeld (Johannesburg) – sobborgo di Johannesburg
 Dunkeld – casata reale scozzese